Paolo Caliari, dit Véronèse (1528-1588) peintre maniériste italien
Benedetto Caliari (1538-1598), peintre italien, frère aîné de Véronèse
Carlo Caliari (1570-1596), peintre italien, fils de Véronèse
Virginie Caliari (1977-), actrice française

Homonymie de patronyme italien